Зелёный — посёлок в Богородском городском округе Московской области России.

Расположен в 15 км от Москвы на западе округа, на 32-м километре автомагистрали Волга.

Был построен на землях деревни Щемилово, относящейся к селу Воскресенскому (Родинки). В 1946 году вблизи деревни Щемилово строятся помещения Комплексной гидрогеологической экспедиции. В 1961 году в Щемилово из Москвы переезжает институт ВСЕГИНГЕО со всеми лабораториями и отделами, на его базе в 1974 году создается посёлок Зелёный. С 2006 по 2018 год входил в состав городского поселения Старая Купавна Ногинского района. C 2019 г.является частью Старокупавинской территории Богородского городского округа.

30 апреля 2015 года в посёлке открыт мемориал воинской славы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Богородского городского округа